Мтонга — це прізвище замбійського походження. Відомі люди з йим прізвищем:

 Кондвані Мтонга (нар. 1986), замбійський футболіст
 Моффат Мтонга (нар. 1983), замбійський футбольний півзахисник у відставці
Замбійські прізвища
Малавійські прізвища